En attributör förser skådespelare med nödvändiga attiraljer för att med hjälp av dem stärka sin rolltolkning. Attributörer har ansvar för rekvisitan under teaterföreställningarna eller under en inspelning. De lägger ut de föremål som ska vara med och sköter underhållet av rekvisitan. Vid inspelning av TV-program eller filmer ser attributören till att samma rekvisita används från tagning till tagning av samma scen och placeras på samma sätt. Attributören är även med under själva föreställningen; förser skådespelarna med rätt föremål och byter rekvisitan vid dekorbyte. Denne jobbar nära attributmakaren. Gränsen mellan attributör och rekvisitör är flytande och ibland sköts uppgiften av samma person.

Yrken inom filmproduktion
Yrken inom teatern